Ćurkovica je lahko:
 Ćurkovica, Surdulica (Srbija)
 Ćurkovica, Vranje (Srbija)